RZD steht für:

 Rechenfertigkeiten- und Zahlenverarbeitungs-Diagnostikum, standardisierter Rechentest zur Diagnose einer Dyskalkulie

RŽD (auch RZhD) steht für:
 Rossijskije schelesnyje dorogi, russische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung